Hričov může znamenat:
 Hričov (Súľovské vrchy) — vrchol (564 m n. m.) v Súľovských vrších
 Hričov (hrad) — hrad na tomto vrchu
 Hričov (Nová Bystrica) — část obce Nová Bystrica
 Hričov (vodní nádrž) — vodní nádrž na Váhu

Související články 
 Dolný Hričov
 Horný Hričov
 Hričovský vrch